Front de la jeunesse peut désigner :
 Front de la jeunesse, organisation de jeunesse du Parti des forces nouvelles, un parti politique français néofasciste ;
 Front de la jeunesse, organisation de jeunesse du Mouvement social italien – Droite nationale ;
 Front de la jeunesse, organisation belge d'extrême droite ;
 Front de la jeunesse alsacienne, groupe de résistants en 1941.